Fovea steht für:

 Fovea centralis, eine im Zentrum des Gelben Flecks gelegene Einsenkung, der Bereich des schärfsten Sehens der Netzhaut bei Säugetieren
 Fovea capitis femoris, die Hüftkopfgrube, eine Vertiefung am Kopf des Oberschenkelknochens bei Wirbeltieren
Fovea articularis capitis radii, Eindellung an der Gelenkfläche der Speiche für das Köpfchen des Oberarmknochens
 ein Apodem auf dem Rücken des Vorderkörpers von Webspinnen